Perico - município de Cuba.
 Perico (prato) - prato da culinária da Venezuela.
 Ciudad Perico - localidade na província de Jujuy, Argentina.
 Perico (Texas) - cidade-fantasma nos Estados Unidos.
 Gabriele Perico - futebolista italiano.
 Pedro Delgado (Perico) - ciclista espanhol.
 Períco de Valença - O Períco de Valença, ou dos Santos é um fruto emblemático do outono valenciano. Característico de Valença é um fruto único, sem paralelo à escala mundial, que ao longo dos séculos se foi adaptando à região e perpetuado pelos agricultores valencianos. Utilizando como porta enxertos o escramboeiro, ao longo dos tempos, foi sendo reproduzido pelas mãos sábias dos agricultores. Este é um fruto de características únicas, com o formato  pequeno arredondado, de cor acastanhada clara e sabor agridoce. O Periqueiro dos Santos é uma árvore de fruto, da família das rosaceaes, do género pyrus, com características únicas que não são confundíveis com o pyrus cordata ou o pyrus bourgaeana, bem como com os escambroeiros ou os pilriteiros tão presentes na nossa região.   	Pelo facto de a melhor época de consumo coincidir com os fins de outubro e princípios de novembro, e se encontrar à venda na Feira dos Santos de Cerdal, acabou por ser denominado, ao longo dos séculos, por Pericos dos Santos. O facto de o outono coincidir com uma época do ano em que existia pouca oferta de fruta o Perico dos Santos foi ganhando o seu espaço a par das castanhas, das nozes e das maças tardias. Um pouco disperso por todo o concelho as principais áreas de produção desenvolvem-se pelas freguesias de Cerdal, Taião, Fontoura, Silva e São Julião.  

 Perigo
 Periquito